TKV steht als Abkürzung für:

 Telekommunikations-Kundenschutzverordnung, die in das Telekommunikationsgesetz Deutschlands integriert ist; siehe Telekommunikationsgesetz (Deutschland)
 Tierkörperverwertung, die Verarbeitung und Tierkörperbeseitigung sowie die Verwertung von Tierkörpern und Schlachtabfällen in einer Tierkörperbeseitigungsanstalt
 Total Kidney Volume, engl. für Gesamtnierenvolumen, eine wichtige Maßgröße zur Beurteilung polyzystischer Nierenerkrankungen

TKV